AFTA steht für:
 ASEAN Free Trade Area, englisch für ASEAN-Freihandelszone
 American Family Therapy Academy, in den 1970er Jahren als American Family Therapy Association gegründete amerikanische Organisation für Familientherapie

AFTA